Stellbrink ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Stellbrink (1884–1956), deutscher Radsportler
 Birutė Stellbrink (* 1980), litauische Handballspielerin, siehe Birutė Schaich
 Karl Friedrich Stellbrink (1894–1943), deutscher Pastor

Siehe auch
 Jens Stellbrink, Tatort-Kommissar